Heiskell ist der Familienname folgender Personen:

 John Netherland Heiskell (1872–1972), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
 Joseph Brown Heiskell (1823–1913), US-amerikanischer Jurist und Politiker